Ефремовка — многозначный термин.

Населённые пункты

Грузия 
 Ефремовка — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия.

Казахстан 
 Ефремовка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Ефремовка — название села Карагансай в Мартукском районе Актюбинской области до 2011 года.

Россия 
 Ефремовка — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Ефремовка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Ефремовка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Ефремовка — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Ефремовка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Ефремовка — деревня в Можгинском районе Удмуртии.

Украина 
 Ефремовка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Ефремовка — село в Первомайском районе Харьковской области.

Прочее 
 Ефремовка — метеорит, найденный в Павлодарской области в 1962 году.

См. также 
 Охримовка